Агры (ил) — область в Турции
 Агры — город в Турции
 Агры (племя) — меотское племя
 Агра — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Известен благодаря Тадж-Махалу.